Bourguyia maculatus is een hooiwagen uit de familie Gonyleptidae. De wetenschappelijke naam van Bourguyia maculatus gaat terug op Roewer.

Gonyleptidae